Печат може да се отнася за:
 Печат - технологичен процес за получаване на голям брой идентични отпечатъци на знаци, текст, изображения чрез притискане на предварително изработени печатни форми (клишета)
 Печат (приспособление) за поставяне на знак, удостоверяващ самоличност или валидност
 Печат (знак) – отпечатък. Може да е поставен с приспособлението, но има и преносно значение
 Периодика – периодичните издания като цяло